BMW G30 — седьмое поколение легковых автомобилей немецкой марки BMW 5 серии в кузове G30. Представлено публике в октябре 2016 года и является преемником поколения F10. Автомобиль построен на одной платформе с BMW 7 серии поколения G11, поэтому новая модель прибавила в габаритах. Также она похожа внешне на флагман компании BMW. В феврале 2017 года была представлена версия в кузове универсал (внутренний индекс G31). Существует также версия с удлинённой колёсной базой специально для китайского рынка под индексом G38. В 2020 году произошёл рестайлинг модели.

Продажи BMW G30 начались в феврале 2017 года.

Технические характеристики 

* Спецификации относятся только к рынкам ACEA

Примечания

Ссылки 
 BMW G30 на официальном сайте BMW 

G30